FCM er en forkortelse, som kan referere til flere artikler:

 FC Midtjylland – en dansk professionel fodboldklub under Jydsk Boldspil-Union.
 FC Midtjylland Håndbold – en dansk professionel håndboldklub. Hedder pr. 2018/19-sæsonen Herning-Ikast Håndbold.
 1. FC Magdeburg – en tysk professionel fodboldklub.

 Flow cytometry – en teknik til optælling af mikroskopiske partikler suspenderet i væske.
 Fuzzy cognitive map – et kognitiv kort, som er forarbejdet baseret på fuzzy logik.

 Federation of Canadian Municipalities – en borgerrettighedsgruppe, der repræsenterer mange canadiske kommuner.
 Mexican Railway – reporterings varemærke, kort for Ferrocarril Mexicano.
 Société Nouvelle des Forges et Chantiers de la Méditerranée – et fransk skibsværft og historisk tankerproducent.